Добриня — слов'янське чоловіче ім'я, а також:

Особи 
 Добриня — дядько воєвода київського князя Володимира I Святославича, можливий прототип билинного богатиря Добрині Микитича.
 Добриня — новгородський посадник до 1117 року.
 Добриня Микитич — один із трьох відомих билинних богатирів.
 Добриня Андрейкович (? — 1232) — мирське ім'я архієпископа Новгородського Антонія.

Географічні об'єкти 
 Добриня — річка в Смоленській та Тверській області, притока Осуги.
 Добриня — вулиця в Великому Новгороді.
 Добриня Микитич — острів архіпелагу Норденшельда Таймирського району Красноярського краю Росії.

У мистецтві 
 «Добриня Микитич та Змій Горинич» — повнометражний мультфільм студії «Млин»
 «Добриня Микитич» — мультиплікаційний фільм Володимира Дегтярьова

Інше
 4762 Добриня